

Брод — місто у складі Республіки Сербської

Брод — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Брод — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Брод — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

 Макс Брод (1884—1968) — німецькомовний чеський, а згодом ізраїльський письменник єврейського походження, композитор та журналіст.
 Ніл Брод () — британський тенісист
 Брод Олександр Семенович — російський громадський діяч.
 Брод Зоя Йосипівна — радянський архітектор.
 Брод Наум Ізакович — російський письменник і режисер.

Див. також 
 Броди (значення)
 Брід (значення)